

Persone 
 Abele Blanc (1954) – alpinista italiano
 Alberto Blanc (1835-1904) – diplomatico e politico italiano, senatore del Regno d'Italia, padre dello scienziato Gian Alberto Blanc
 Alberto Carlo Blanc (1906-1960) – paleontologo e geologo italiano, figlio dello scienziato Gian Alberto Blanc
 Antoine Blanc (1792-1860) – arcivescovo cattolico francese
 Antoine-August Le Blanc, pseudonimo maschile di Sophie Germain (1776-1831) – matematica francese 
 Barbara Blanc, nome d'arte di Barbara Gaburro (1970) – attrice italiana
 Charles Blanc (1813-1882) – poeta e critico d'arte francese
 Dominique Blanc (1956) – attrice francese
 Elviro Blanc (1945) – ex fondista italiano
 Erika Blanc, pseudonimo di Enrica Bianchi Colombatto (1942) – attrice italiana
 François Blanc (1806-1877) – imprenditore, scrittore, mecenate e immobiliarista francese
 Gérard Blanc (1947-2009) – cantautore e compositore francese
 Gian Alberto Blanc (1879-1966) – scienziato e politico italiano, figlio del diplomatico e politico Alberto Blanc
 Gilbert Blanc (1906-1993) – pittore francese
 Giuseppe Blanc (1886-1969) – compositore italiano
 Gustave-Louis Blanc (1872-1927) – chimico francese
 Honoré Blanc (1736-1801) – armaiolo francese
 Isabelle Blanc (1975) – ex snowboarder francese
 JB Blanc, propr. Jean-Benoît Blanc (1969) – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio francese naturalizzato britannico
 Jean-Claude Blanc (1963) – dirigente sportivo francese
 Jean-Pierre Blanc (1942-2004) – regista e sceneggiatore francese
 Jennifer Blanc, nata Jennifer Tara (1974) – attrice statunitense
 Joan Francés Blanc (1966) – scrittore francese di lingua occitana
 Laurent Blanc (1965) – allenatore di calcio ed ex-calciatore francese
 Louis Blanc (1811-1882) – storico e politico francese
 Louis Blanc (1860-1903) – architetto svizzero
 Ludwig Gottfried Blanc (1781-1866) – filologo tedesco
 Malorie Blanc (2004) – sciatrice alpina svizzera
 Manuel Blanc (1968) – attore francese
 Maurice Blanc, italianizzato in Maurizio Blanc (1804-1865) – politico francese.
 Mel Blanc, propr. Melvin Jerome Blanc (1908-1989) – doppiatore statunitense
 Michel Blanc (1952) – attore e regista francese
 Michel Blanc-Dumont (1948) – fumettista francese
 Nicola Blanc (1780-1857) – imprenditore e politico italiano
 Noel Blanc (1938) – doppiatore statunitense
 Patrick Blanc (1953) – biologo francese
 Patrick Blanc (1961) – ex sciatore alpino francese
 Paul-Joseph Blanc (1846-1904) – pittore francese
 Pierre Blanc (1806-1896) – avvocato e politico francese
 Serge Blanc (1972) – ex calciatore francese
 Suzanne Blanc (1915-1999) – scrittrice statunitense
 Vincent Blanc (1973) – ex sciatore alpino francese

Località della Francia

Arrondissement 
 Arrondissement di Le Blanc – suddivisione amministrativa francese

Cantoni 
 Cantone di Carbon-Blanc – cantone francese dell'Arrondissement di Bordeaux
 Cantone di Chamonix-Mont-Blanc – cantone francese dell'Arrondissement di Bonneville
 Cantone di Le Blanc – cantone francese dell'Arrondissement di Le Blanc
 Cantone di Le Blanc-Mesnil – Cantone di Le Blanc-Mesnil
 Cantone di Saint-Jean-le-Blanc – cantone francese dell'Arrondissement di Orléans

Comuni 
 Bourg-Blanc – comune francese del dipartimento del Finistère
 Carbon-Blanc – comune francese del dipartimento della Gironda
 Cheval-Blanc – comune francese del dipartimento della Vaucluse
 Le Blanc – comune francese del dipartimento dell'Indre 
 Le Blanc-Mesnil – comune francese del dipartimento della Seine-Saint-Denis
 Mas-Blanc-des-Alpilles – comune francese del dipartimento delle Bocche del Rodano
 Montaigut-le-Blanc – comune francese del dipartimento della Creuse
 Montaigut-le-Blanc – comune francese del dipartimento delPuy-de-Dôme
 Perpezac-le-Blanc – comune francese del dipartimento della Corrèze
 Saint-Jean-le-Blanc – ex comune francese del dipartimento del Calvados
 Saint-Jean-le-Blanc – comune francese del dipartimento del Loiret
 Saint-Marc-le-Blanc – comune francese del dipartimento di Ille-et-Vilaine

Danza 
 Ballet blanc – sezione del balletto del periodo del Romanticismo
 Lynx blanc – serie di fumetti d'avventura francesi